1 gmina w Niemczech:
 Wacken – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

Inne:
 Wacken Open Air – festiwal